Ви́гала () — река в Эстонии, крупнейший приток реки Казари.

Река протекает через уезды Ляэнемаа, Рапламаа, волости Лихула, Мартна, Кехтна, Мярьямаа, Райккюла, Рапла, Вигала, а также через эстонский город Рапла и множество деревень.

Река берёт начало в болотах Каева раба и впадает в более крупную реку Казари.

Длина реки 95 км, площадь бассейна 1520 км².

Правые притоки:
 Кодила.

Левые притоки:
 Куусику,
 Велизе.

Примечания

Ссылки 
  (эст)

Бассейн Рижского залива
Реки Эстонии